Пут 39 је државни пут IБ реда у јужном делу Србије, повезујући га правцем запад-исток.

Постојећи пут је већим делом магистрални пут са две саобраћајне траке, а мањи део (око превоја Чакор) је пут испод стандарда државног пута (покров од макадама).

Траса пута

Будућност 
По важећем просторном плану републике Србије није предвиђено унапређење датог пута у ауто-пут, уз одржавање пута и изградњу обилазница око значајнијих насеља.

Види још 
 Путна мрежа у Србији

Извори

Спољашње везе 
 Званична страница „Путева Србије"
 Званична страница „Коридора Србије" 
 Уредба о категоризацији државних путева 2015.